Le psaume 139 peut désigner :
 le psaume 139 (138) : psaume 139 selon la numérotation hébraïque, psaume 138 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 140 (139) : psaume 140 selon la numérotation hébraïque, psaume 139 selon la numérotation grecque.